LMZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palma (Mozambico)